Sarić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Sarić (* 1974), serbischer Fußballtorhüter
 Nikola Sarić (* 1985), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Šarić